Stortjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Värmland 
Stortjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Stortjärnen (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Bengtsfors kommun och Säffle kommun,  (18,9 ha)
Stortjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Stortjärnen (Sunnemo socken, Värmland, 663384-138107), sjö i Hagfors kommun,  (8,91 ha)
Stortjärnen (Sunnemo socken, Värmland, 663401-138951), sjö i Hagfors kommun,  (6,4 ha)
Stortjärnen (Stora Kils socken, Värmland, 660830-136201), sjö i Kils kommun,  (8,19 ha)
Stortjärnen (Stora Kils socken, Värmland, 661584-136100), sjö i Kils kommun, 
Stortjärnet (Svanskogs socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (9,05 ha)
Stortjärnen (Östmarks socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (11,5 ha)

Dalarna 
Stortjärnen (Aspeboda socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Stortjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 672868-151241), sjö i Falu kommun,  (37,4 ha)
Stortjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna, 673571-149966), sjö i Falu kommun,  (30,8 ha)
Stortjärnen (Leksands socken, Dalarna, 673239-145766), sjö i Leksands kommun, 
Stortjärnen (Leksands socken, Dalarna, 673966-146781), sjö i Leksands kommun, 
Stortjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stortjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,36 ha)
Stortjärnen (Transtrands socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stortjärnen (Mora socken, Dalarna, 683206-141513), sjö i Mora kommun,  (8,14 ha)
Stortjärnen (Mora socken, Dalarna, 683429-141472), sjö i Mora kommun, 
Stortjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673422-141953), sjö i Mora kommun,  (8,41 ha)
Stortjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 675481-142764), sjö i Mora kommun,  (5,2 ha)
Stortjärnen (Solleröns socken, Dalarna, söder om Kättbosjön), sjö i Mora kommun,  (5,88 ha)
Stortjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Stortjärnen (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun, 
Stortjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (2 ha)
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 685584-134615), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 685899-134144), sjö i Älvdalens kommun,  (13,5 ha)
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 685918-132457), sjö i Älvdalens kommun,  (3,82 ha)
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 686097-132713), sjö i Älvdalens kommun,  (10,7 ha)
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 686186-134558), sjö i Älvdalens kommun,  (11,3 ha)
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 686756-131282), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 686929-131947), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 686940-132700), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Idre socken, Dalarna, 687527-132113), sjö i Älvdalens kommun,  (11 ha)
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 682830-135791), sjö i Älvdalens kommun,  (8,98 ha)
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 683135-135965), sjö i Älvdalens kommun,  (4,09 ha)
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 683430-134633), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 683437-134632), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 683690-136957), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 683894-136298), sjö i Älvdalens kommun,  (9,87 ha)
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 684351-137030), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 685063-135439), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 685619-135222), sjö i Älvdalens kommun,  (8,55 ha)
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 685695-135323), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Särna socken, Dalarna, 685829-136307), sjö i Älvdalens kommun,  (12,8 ha)
Stortjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Stortjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679851-138672), sjö i Älvdalens kommun,  (15,9 ha)
Stortjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680294-137926), sjö i Älvdalens kommun,  (6,33 ha)
Stortjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 683721-139541), sjö i Älvdalens kommun,  (15,4 ha)

Gästrikland 
Stortjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Stortjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (15 ha)

Hälsingland 
Stortjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun och Ockelbo kommun,  (28,1 ha)
Stortjärnen (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (10,4 ha)
Stortjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun och Ljusdals kommun,  (7,53 ha)
Stortjärnen (Färila socken, Hälsingland, 685801-147209), sjö i Ljusdals kommun,  (8,42 ha)
Stortjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686018-150287), sjö i Ljusdals kommun,  (3,43 ha)
Stortjärnen (Färila socken, Hälsingland, 687978-147224), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (8,44 ha)
Stortjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Los socken, Hälsingland, 683598-146361), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Los socken, Hälsingland, 684381-147094), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Los socken, Hälsingland, 684937-144703), sjö i Ljusdals kommun,  (4,51 ha)
Stortjärnen (Los socken, Hälsingland, 684957-146010), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Los socken, Hälsingland, 685626-145675), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 688095-148166), sjö i Ljusdals kommun,  (6,36 ha)
Stortjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690284-149751), sjö i Ljusdals kommun,  (8 ha)
Stortjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690366-150149), sjö i Ljusdals kommun,  (2,22 ha)
Stortjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690462-148416), sjö i Ljusdals kommun,  (8,25 ha)
Stortjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690517-149365), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland, 690857-150069), sjö i Ljusdals kommun, 
Stortjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 682109-147032), sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (14,2 ha)
Stortjärnen (Harmångers socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (7,91 ha)
Stortjärnen (Jättendals socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Stortjärnen (Voxna socken, Hälsingland, 681601-147912), sjö i Ovanåkers kommun, 
Stortjärnen (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Stortjärnen (Norrala socken, Hälsingland, vid Söderhamn), sjö i Söderhamns kommun,  (5,43 ha)

Härjedalen 
Stortjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 696290-135266), sjö i Bergs kommun,  (26,3 ha)
Stortjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 696395-134831), sjö i Bergs kommun,  (19,2 ha)
Stortjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697013-136271), sjö i Bergs kommun,  (5,17 ha)
Stortjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697848-134051), sjö i Bergs kommun,  (36,7 ha)
Stortjärnen (Storsjö socken, Härjedalen, 697965-135424), sjö i Bergs kommun,  (21,1 ha)
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 691444-138359), sjö i Härjedalens kommun, 
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692320-138815), sjö i Härjedalens kommun,  (11,2 ha)
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692725-137153), sjö i Härjedalens kommun, 
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 692897-136756), sjö i Härjedalens kommun,  (8,56 ha)
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 693826-137430), sjö i Härjedalens kommun, 
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694239-135878), sjö i Härjedalens kommun,  (10,7 ha)
Stortjärnen (Hede socken, Härjedalen, 695230-136854), sjö i Härjedalens kommun,  (4,56 ha)
Stortjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 684090-139575), sjö i Härjedalens kommun,  (14,3 ha)
Stortjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 685620-137419), sjö i Härjedalens kommun och Älvdalens kommun,  (13,9 ha)
Stortjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 687235-138024), sjö i Härjedalens kommun,  (7,2 ha)
Stortjärnen (Linsells socken, Härjedalen, 689254-137670), sjö i Härjedalens kommun, 
Stortjärnen (Linsells socken, Härjedalen, 689662-135267), sjö i Härjedalens kommun, 
Stortjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 688296-139243), sjö i Härjedalens kommun,  (7,88 ha)
Stortjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689113-142173), sjö i Härjedalens kommun,  (7,01 ha)
Stortjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689215-142919), sjö i Härjedalens kommun,  (6,47 ha)
Stortjärnen (Svegs socken, Härjedalen, 689403-142793), sjö i Härjedalens kommun,  (9,69 ha)
Stortjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 691950-132929), sjö i Härjedalens kommun,  (17,1 ha)
Stortjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 692492-133267), sjö i Härjedalens kommun,  (6,46 ha)
Stortjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693027-134965), sjö i Härjedalens kommun,  (16,9 ha)
Stortjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 693272-133636), sjö i Härjedalens kommun,  (9 ha)
Stortjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 694178-132060), sjö i Härjedalens kommun,  (7,89 ha)
Stortjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Stortjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 686069-143660), sjö i Härjedalens kommun,  (4,57 ha)
Stortjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 687194-144447), sjö i Härjedalens kommun,  (9,07 ha)

Jämtland 
Stortjärnen (Bergs socken, Jämtland, 694121-144234), sjö i Bergs kommun,  (20,7 ha)
Stortjärnen (Bergs socken, Jämtland, 696611-143627), sjö i Bergs kommun,  (32,7 ha)
Stortjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Stortjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (35,5 ha)
Stortjärnen (Myssjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (15,1 ha)
Stortjärnen (Rätans socken, Jämtland, 691845-142233), sjö i Bergs kommun, 
Stortjärnen (Rätans socken, Jämtland, 692047-144036), sjö i Bergs kommun, 
Stortjärnen (Rätans socken, Jämtland, 693588-142951), sjö i Bergs kommun, 
Stortjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 696577-139731), sjö i Bergs kommun,  (54,8 ha)
Stortjärnen (Åsarne socken, Jämtland, 697274-137867), sjö i Bergs kommun,  (10,5 ha)
Stortjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695258-147602), sjö i Bräcke kommun,  (11,1 ha)
Stortjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695312-146524), sjö i Bräcke kommun, 
Stortjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695677-147152), sjö i Bräcke kommun,  (16,3 ha)
Stortjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 695936-146867), sjö i Bräcke kommun,  (5,66 ha)
Stortjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 696024-146975), sjö i Bräcke kommun, 
Stortjärnen (Bodsjö socken, Jämtland, 697445-145120), sjö i Bräcke kommun, 
Stortjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695602-149635), sjö i Bräcke kommun,  (7,18 ha)
Stortjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 695695-148959), sjö i Bräcke kommun, 
Stortjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696183-148852), sjö i Bräcke kommun,  (8,18 ha)
Stortjärnen (Bräcke socken, Jämtland, 696686-148992), sjö i Bräcke kommun,  (19,6 ha)
Stortjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Stortjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 696936-146258), sjö i Bräcke kommun,  (7,97 ha)
Stortjärnen (Revsunds socken, Jämtland, 697544-146264), sjö i Bräcke kommun,  (5,85 ha)
Stortjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698336-146575), sjö i Bräcke kommun,  (10,7 ha)
Stortjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699399-147949), sjö i Bräcke kommun,  (15,6 ha)
Stortjärnen (Alsens socken, Jämtland, 701553-138608), sjö i Krokoms kommun,  (5,64 ha)
Stortjärnen (Alsens socken, Jämtland, 704675-138627), sjö i Krokoms kommun, 
Stortjärnen (Alsens socken, Jämtland, 705911-137874), sjö i Krokoms kommun,  (6,6 ha)
Stortjärnen (Aspås socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stortjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 706427-144759), sjö i Krokoms kommun,  (12,5 ha)
Stortjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707233-142883), sjö i Krokoms kommun,  (14,5 ha)
Stortjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707246-142614), sjö i Krokoms kommun,  (7,85 ha)
Stortjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707562-145140), sjö i Krokoms kommun,  (13,5 ha)
Stortjärnen (Föllinge socken, Jämtland, 707737-143104), sjö i Krokoms kommun,  (14,8 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 708740-142291), sjö i Krokoms kommun,  (63,9 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709226-141837), sjö i Krokoms kommun,  (11,5 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710017-143407), sjö i Krokoms kommun,  (16,2 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710263-141262), sjö i Krokoms kommun,  (33,7 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710867-141654), sjö i Krokoms kommun,  (3,98 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 711460-142167), sjö i Krokoms kommun,  (9,18 ha)
Stortjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 713037-144841), sjö i Krokoms kommun,  (28,9 ha)
Södra Stortjärnen, sjö i Krokoms kommun, Jämtland,  (9,06 ha)
Stortjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708260-145258), sjö i Krokoms kommun,  (11,5 ha)
Stortjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 708426-144405), sjö i Krokoms kommun,  (15 ha)
Stortjärnen (Laxsjö socken, Jämtland, 709585-145475), sjö i Krokoms kommun, 
Västra Stortjärnen, sjö i Krokoms kommun, Jämtland,  (5,04 ha)
Stortjärnen (Näskotts socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Stortjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (12,4 ha)
Stortjärnen (Rödöns socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (41,7 ha)
Stortjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Stortjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 699832-150319), sjö i Ragunda kommun,  (8,25 ha)
Stortjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 700510-148020), sjö i Ragunda kommun, 
Stortjärnen (Stuguns socken, Jämtland, 701332-148142), sjö i Ragunda kommun,  (20 ha)
Stortjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712928-147763), sjö i Strömsunds kommun,  (22,2 ha)
Stortjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713252-148390), sjö i Strömsunds kommun,  (6,29 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,9 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 713639-144550), sjö i Strömsunds kommun,  (7,03 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 713951-142768), sjö i Strömsunds kommun,  (7,49 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715160-145540), sjö i Strömsunds kommun,  (29,6 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715619-142458), sjö i Strömsunds kommun,  (12 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715846-143234), sjö i Strömsunds kommun,  (29,4 ha)
Stortjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716260-147187), sjö i Strömsunds kommun,  (13,2 ha)
Hans-Ersa-Stortjärnen, sjö i Strömsunds kommun, Jämtland,  (9,15 ha)
Stortjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707418-146683), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707472-145990), sjö i Strömsunds kommun,  (4,8 ha)
Stortjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 707660-146390), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland, 708074-146708), sjö i Strömsunds kommun,  (4,89 ha)
Stortjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (14 ha)
Stortjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 703076-148108), sjö i Strömsunds kommun,  (13,6 ha)
Stortjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705630-147813), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706262-148784), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 706788-147259), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 707030-149141), sjö i Strömsunds kommun,  (26,5 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707275-150330), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 707810-147732), sjö i Strömsunds kommun,  (20,4 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708267-148227), sjö i Strömsunds kommun,  (43,3 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708518-148468), sjö i Strömsunds kommun,  (10,3 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 708694-146450), sjö i Strömsunds kommun,  (14,8 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709443-150595), sjö i Strömsunds kommun,  (43,2 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 709914-149510), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710052-148796), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710511-146804), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710626-147808), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 710991-147165), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712023-146372), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 712455-145225), sjö i Strömsunds kommun,  (15 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713327-146458), sjö i Strömsunds kommun,  (10,5 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715046-146710), sjö i Strömsunds kommun,  (6,48 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715095-147083), sjö i Strömsunds kommun,  (14,9 ha)
Stortjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715886-146282), sjö i Strömsunds kommun,  (18,7 ha)
Stortjärnen (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (51 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 703598-137426), sjö i Åre kommun,  (9,46 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 703958-138107), sjö i Åre kommun,  (4,06 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 705251-137492), sjö i Åre kommun,  (13,2 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706747-136531), sjö i Åre kommun,  (32,5 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707148-135137), sjö i Åre kommun,  (3,95 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707151-134188), sjö i Åre kommun,  (9,07 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707180-133311), sjö i Åre kommun,  (15,3 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707746-133448), sjö i Åre kommun,  (25,3 ha)
Stortjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707831-136972), sjö i Åre kommun,  (16,4 ha)
Stortjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (22,5 ha)
Stortjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (57,4 ha)
Stortjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (19,1 ha)
Stortjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706757-133446), sjö i Åre kommun, 
Stortjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706761-133444), sjö i Åre kommun,  (32,4 ha)
Stortjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706783-133551), sjö i Åre kommun,  (19,3 ha)
Stortjärnarna (Åre socken, Jämtland, 706788-133461), sjö i Åre kommun,  (39,8 ha)
Stortjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,92 ha)
Stortjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 698592-146087), sjö i Östersunds kommun, 
Stortjärnen (Brunflo socken, Jämtland, 700156-147270), sjö i Östersunds kommun, 
Stortjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 703442-147402), sjö i Östersunds kommun, 
Stortjärnen (Häggenås socken, Jämtland, 704535-145371), sjö i Östersunds kommun,  (24 ha)
Stortjärnen (Lits socken, Jämtland, 701545-146212), sjö i Östersunds kommun,  (3,67 ha)
Stortjärnen (Lits socken, Jämtland, 702204-146175), sjö i Östersunds kommun, 
Stortjärnen (Lits socken, Jämtland, 702469-147729), sjö i Östersunds kommun,  (12,5 ha)
Väster-Stortjärnen, sjö i Östersunds kommun,

Medelpad 
Stortjärnen (Attmars socken, Medelpad, 690522-157141), sjö i Sundsvalls kommun,  (5,5 ha)
Stortjärnen (Holms socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (7,11 ha)
Stortjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (21,7 ha)
Stortjärnen (Tuna socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (6,61 ha)
Stortjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691507-146057), sjö i Ånge kommun,  (5,12 ha)
Stortjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691621-147749), sjö i Ånge kommun, 
Stortjärnen (Haverö socken, Medelpad, 691771-148295), sjö i Ånge kommun, 
Stortjärnen (Haverö socken, Medelpad, 694164-146032), sjö i Ånge kommun,  (4,83 ha)
Stortjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Stortjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 709659-167093), sjö i Bjurholms kommun,  (5,08 ha)
Stortjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 710934-165972), sjö i Bjurholms kommun, 
Stortjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 694487-160002), sjö i Härnösands kommun,  (9,46 ha)
Stortjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 695360-160230), sjö i Härnösands kommun, 
Stortjärnen (Säbrå socken, Ångermanland, 695825-159645), sjö i Härnösands kommun,  (13,5 ha)
Stortjärnen (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Stortjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (6,03 ha)
Stortjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (5,39 ha)
Stortjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (19,1 ha)
Stortjärnen (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,41 ha)
Stortjärnen (Edsele socken, Ångermanland, 701670-153134), sjö i Sollefteå kommun, 
Stortjärnen (Edsele socken, Ångermanland, 703471-154405), sjö i Sollefteå kommun, 
Stortjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706495-151605), sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (16,3 ha)
Stortjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706579-155600), sjö i Sollefteå kommun,  (11,6 ha)
Stortjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707008-154116), sjö i Sollefteå kommun,  (12,7 ha)
Stortjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707831-156680), sjö i Sollefteå kommun,  (6,54 ha)
Stortjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708729-155389), sjö i Sollefteå kommun, 
Stortjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708860-154228), sjö i Sollefteå kommun, 
Stortjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704634-151572), sjö i Sollefteå kommun,  (34,4 ha)
Stortjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704711-151904), sjö i Sollefteå kommun,  (5,6 ha)
Stortjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704920-151323), sjö i Sollefteå kommun, 
Stortjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705098-152638), sjö i Sollefteå kommun,  (10,9 ha)
Stortjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 706045-152567), sjö i Sollefteå kommun,  (5,91 ha)
Stortjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Stortjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,63 ha)
Stortjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 709128-153233), sjö i Strömsunds kommun,  (7,48 ha)
Stortjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710623-153335), sjö i Strömsunds kommun,  (7,24 ha)
Stortjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710893-153397), sjö i Strömsunds kommun,  (7,61 ha)
Stortjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 706550-151248), sjö i Strömsunds kommun,  (17,6 ha)
Stortjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707372-151519), sjö i Strömsunds kommun,  (17,3 ha)
Stortjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707747-153388), sjö i Strömsunds kommun,  (16,4 ha)
Stortjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland, 708581-153074), sjö i Strömsunds kommun,  (10,1 ha)
Stortjärnlokarna (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707753-153405), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnlokarna (Fjällsjö socken, Ångermanland, 707766-153421), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 711720-151162), sjö i Strömsunds kommun,  (18 ha)
Stortjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 712495-151559), sjö i Strömsunds kommun, 
Stortjärnen (Tåsjö socken, Ångermanland, 715208-147871), sjö i Strömsunds kommun,  (14,1 ha)
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704174-161839), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,6 ha)
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706149-157727), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,3 ha)
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706169-158592), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706812-160514), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707326-158702), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707490-157711), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707590-160870), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707766-161487), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,67 ha)
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708026-160708), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708167-159249), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (2 ha)
Stortjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708595-158906), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,03 ha)
Stortjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706196-162585), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (4,34 ha)
Stortjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708234-163445), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (6,74 ha)
Stortjärnen (Nätra socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,05 ha)
Stortjärnen (Själevads socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,1 ha)
Stortjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,1 ha)
Stortjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,9 ha)

Västerbotten 
Stortjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720806-165354), sjö i Norsjö kommun,  (9,04 ha)
Stortjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721353-165199), sjö i Norsjö kommun, 
Stortjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722428-168503), sjö i Norsjö kommun,  (9,07 ha)
Stortjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722612-166815), sjö i Norsjö kommun,  (6,84 ha)
Stortjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 723135-168035), sjö i Norsjö kommun, 
Västre-Stortjärnen, sjö i Norsjö kommun,  (6,74 ha)
Stortjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 714345-172748), sjö i Robertsfors kommun och Skellefteå kommun,  (2,6 ha)
Stortjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (8,11 ha)
Stortjärnen (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (8,3 ha)
Stortjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (14,5 ha)
Stortjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718569-169071), sjö i Skellefteå kommun,  (12,2 ha)
Stortjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723132-169755), sjö i Skellefteå kommun, 
Stortjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723519-171590), sjö i Skellefteå kommun,  (14,1 ha)
Stortjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723754-170922), sjö i Skellefteå kommun,  (14,5 ha)
Stortjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724269-171422), sjö i Skellefteå kommun,  (5,78 ha)
Stortjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724504-170798), sjö i Skellefteå kommun,  (19,5 ha)
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 718375-174352), sjö i Skellefteå kommun,  (14 ha)
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 718432-173482), sjö i Skellefteå kommun, 
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719502-175961), sjö i Skellefteå kommun,  (4,55 ha)
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 719733-173476), sjö i Skellefteå kommun, 
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720033-171697), sjö i Skellefteå kommun,  (21,8 ha)
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720458-170894), sjö i Skellefteå kommun,  (8,08 ha)
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720604-171710), sjö i Skellefteå kommun,  (24,7 ha)
Stortjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten, 720851-173799), sjö i Skellefteå kommun, 
Stortjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713367-167635), sjö i Vindelns kommun,  (4,73 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713423-169162), sjö i Vindelns kommun,  (3,32 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713894-166985), sjö i Vindelns kommun,  (6,22 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714627-165529), sjö i Vindelns kommun,  (7,6 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 715498-165829), sjö i Vindelns kommun,  (6,25 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716161-168293), sjö i Vindelns kommun,  (31,8 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716445-166341), sjö i Vindelns kommun, 
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717264-167293), sjö i Vindelns kommun,  (8,22 ha)
Stortjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 718201-166420), sjö i Vindelns kommun,  (14,5 ha)
Inre-Stortjärnen, sjö i Vindelns kommun,  (15,4 ha)
Yttre-Stortjärnen, sjö i Vindelns kommun, Västerbotten,  (14,7 ha)

Norrbotten 
Stortjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734398-174240), sjö i Bodens kommun,  (9,02 ha)
Stortjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734674-172443), sjö i Bodens kommun,  (10,1 ha)
Stortjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735456-172115), sjö i Bodens kommun,  (5,37 ha)
Stortjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 737025-173143), sjö i Bodens kommun,  (5,25 ha)
Stortjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 734857-177745), sjö i Bodens kommun, 
Stortjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735022-178921), sjö i Bodens kommun, 
Stortjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735073-176660), sjö i Bodens kommun,  (12,7 ha)
Stortjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735811-174696), sjö i Bodens kommun,  (37,6 ha)
Stortjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736207-175427), sjö i Bodens kommun, 
Stortjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 729980-175649), sjö i Bodens kommun,  (1,2 ha)
Stortjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 731113-177103), sjö i Bodens kommun, 
Stortjärnen (Överluleå socken, Norrbotten, 731944-177575), sjö i Bodens kommun, 
Stortjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (9,78 ha)
Stortjärnen (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (4,84 ha)
Stortjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (3,3 ha)
Stortjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 725177-177124), sjö i Piteå kommun,  (3,71 ha)
Stortjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726242-171458), sjö i Piteå kommun,  (10 ha)
Stortjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727221-169942), sjö i Piteå kommun,  (19,7 ha)
Stortjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727636-172814), sjö i Piteå kommun,  (8,91 ha)
Stortjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728143-172692), sjö i Piteå kommun,  (13,6 ha)
Stortjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728656-170718), sjö i Älvsbyns kommun,  (15,3 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 728889-172835), sjö i Älvsbyns kommun,  (10,2 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 729714-173449), sjö i Älvsbyns kommun,  (6,31 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730156-172245), sjö i Älvsbyns kommun, 
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730207-171172), sjö i Älvsbyns kommun,  (5,13 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 730924-170587), sjö i Älvsbyns kommun,  (23,5 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731289-173634), sjö i Älvsbyns kommun,  (13,2 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 731637-170109), sjö i Älvsbyns kommun,  (7,75 ha)
Stortjärnen (Älvsby socken, Norrbotten, 732018-170274), sjö i Älvsbyns kommun,

Lappland 
Stortjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731835-160050), sjö i Arjeplogs kommun,  (9,12 ha)
Stortjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 733710-156918), sjö i Arjeplogs kommun, 
Stortjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 734893-159834), sjö i Arjeplogs kommun,  (12 ha)
Stortjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 736048-156613), sjö i Arjeplogs kommun,  (7,66 ha)
Stortjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (20,2 ha)
Stortjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727636-164575), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,27 ha)
Stortjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727664-164547), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,91 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 723596-166777), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (15,1 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726805-164758), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (36,8 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727348-165181), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (19,3 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728501-165248), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,48 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728886-166348), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,94 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730025-166770), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (12,1 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730617-167835), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (17,7 ha)
Stortjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 731181-166979), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,63 ha)
Stortjärnarna (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (8,97 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 710633-154237), sjö i Dorotea kommun,  (5,21 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 712124-153840), sjö i Dorotea kommun,  (8,51 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 713018-152057), sjö i Dorotea kommun, 
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 714059-150335), sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (16,2 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 716204-149685), sjö i Dorotea kommun, 
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 717039-148530), sjö i Dorotea kommun,  (2,94 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 717834-147599), sjö i Dorotea kommun,  (14,5 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718017-148357), sjö i Dorotea kommun,  (6,57 ha)
Stortjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718530-147552), sjö i Dorotea kommun,  (7,87 ha)
Stortjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736729-171405), sjö i Jokkmokks kommun, 
Stortjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737750-169196), sjö i Jokkmokks kommun,  (4,82 ha)
Stortjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 738391-169582), sjö i Jokkmokks kommun, 
Inre Stortjärnen, sjö i Lycksele kommun, Lappland,  (12,5 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715224-163451), sjö i Lycksele kommun, 
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715355-162320), sjö i Lycksele kommun,  (10,4 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716218-160827), sjö i Lycksele kommun,  (8,74 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716317-160083), sjö i Lycksele kommun,  (8,98 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716617-164342), sjö i Lycksele kommun,  (10,3 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717440-163118), sjö i Lycksele kommun,  (10,2 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717691-160509), sjö i Lycksele kommun,  (5,34 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717922-163138), sjö i Lycksele kommun,  (5,57 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717991-163971), sjö i Lycksele kommun,  (53,4 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718235-160630), sjö i Lycksele kommun,  (12,7 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719186-164018), sjö i Lycksele kommun,  (22,7 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719198-161308), sjö i Lycksele kommun,  (10,8 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719732-164197), sjö i Lycksele kommun, 
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720091-162843), sjö i Lycksele kommun,  (12,9 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720613-163074), sjö i Lycksele kommun,  (10,5 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720725-160740), sjö i Lycksele kommun,  (13,1 ha)
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721186-160971), sjö i Lycksele kommun, 
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721233-160774), sjö i Lycksele kommun, 
Stortjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721721-160746), sjö i Lycksele kommun,  (8,68 ha)
Yttre Stortjärnen, sjö i Lycksele kommun, Lappland,  (17,5 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 722311-163819), sjö i Malå kommun,  (5,17 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 722867-165387), sjö i Malå kommun,  (17,9 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 722991-165639), sjö i Malå kommun,  (4,69 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 723453-164512), sjö i Malå kommun,  (10,8 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 723672-161960), sjö i Malå kommun,  (9,16 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 724084-164903), sjö i Malå kommun,  (6,1 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 724237-161229), sjö i Malå kommun, 
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 724584-162317), sjö i Malå kommun,  (7,65 ha)
Stortjärnen (Malå socken, Lappland, 725177-163645), sjö i Malå kommun,  (22,1 ha)
Stortjärnarna (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (7,2 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 723362-160060), sjö i Sorsele kommun,  (6,11 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724532-158018), sjö i Sorsele kommun,  (16,1 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 724873-157841), sjö i Sorsele kommun,  (14 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725365-156582), sjö i Sorsele kommun,  (11,1 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 725951-159019), sjö i Sorsele kommun,  (8,12 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726143-156966), sjö i Sorsele kommun,  (7,93 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 726500-155418), sjö i Sorsele kommun,  (6,04 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727139-157583), sjö i Sorsele kommun,  (13,3 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727446-155421), sjö i Sorsele kommun,  (7,56 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727484-159282), sjö i Sorsele kommun,  (8,61 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727600-160715), sjö i Sorsele kommun,  (22,5 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 727789-159541), sjö i Sorsele kommun,  (8,9 ha)
Stortjärnen (Sorsele socken, Lappland, 728233-154390), sjö i Sorsele kommun,  (23,5 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 720451-158655), sjö i Storumans kommun,  (9,88 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 720912-157283), sjö i Storumans kommun,  (10,9 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 721789-159026), sjö i Storumans kommun,  (11,4 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 722041-154541), sjö i Storumans kommun,  (9,12 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 722066-157586), sjö i Storumans kommun,  (15,1 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 722287-159282), sjö i Storumans kommun,  (11,3 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 723518-153712), sjö i Storumans kommun,  (23,8 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 724454-154567), sjö i Storumans kommun, 
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 724766-153276), sjö i Storumans kommun,  (15,5 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 725186-153515), sjö i Storumans kommun, 
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 725733-154170), sjö i Storumans kommun,  (6,07 ha)
Stortjärnen (Stensele socken, Lappland, 726145-153953), sjö i Storumans kommun,  (7,39 ha)
Stortjärnen (Tärna socken, Lappland, 725631-151183), sjö i Storumans kommun,  (6,92 ha)
Stortjärnen (Tärna socken, Lappland, 726469-151687), sjö i Storumans kommun,  (10,4 ha)
Stortjärnen (Tärna socken, Lappland, 726727-150226), sjö i Storumans kommun,  (9,47 ha)
Stortjärnen (Tärna socken, Lappland, 727277-147569), sjö i Storumans kommun,  (9,62 ha)
Gammel-Stortjärnen, sjö i Vilhelmina kommun, Lappland,  (8,52 ha)
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716867-155216), sjö i Vilhelmina kommun,  (22,3 ha)
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 717761-157643), sjö i Vilhelmina kommun, 
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 718151-150351), sjö i Vilhelmina kommun,  (5,36 ha)
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720240-151313), sjö i Vilhelmina kommun,  (7,49 ha)
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 720420-154412), sjö i Vilhelmina kommun,  (14,8 ha)
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 722239-151482), sjö i Vilhelmina kommun,  (12,3 ha)
Stortjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 723341-150147), sjö i Vilhelmina kommun,  (15,1 ha)
Stortjärnen (Fredrika socken, Lappland, 712352-160893), sjö i Åsele kommun,  (6,63 ha)
Stortjärnen (Fredrika socken, Lappland, 713398-160794), sjö i Åsele kommun, 
Stortjärnen (Fredrika socken, Lappland, 713509-161191), sjö i Åsele kommun,  (6,47 ha)
Stortjärnen (Åsele socken, Lappland, 709179-157742), sjö i Åsele kommun, 
Stortjärnen (Åsele socken, Lappland, 710234-158174), sjö i Åsele kommun,  (12,6 ha)
Stortjärnen (Åsele socken, Lappland, 712236-160204), sjö i Åsele kommun,  (3,78 ha)
Stortjärnen (Åsele socken, Lappland, 712835-157149), sjö i Åsele kommun,  (17 ha)
Stortjärnen (Åsele socken, Lappland, 712978-154741), sjö i Åsele kommun,  (18,5 ha)

Se även 
Stortärnan
Stordammtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn